

Cinema 
 Robots – film di animazione del 2005 diretto da Chris Wedge

Informatica
 robots.txt – file contenente eventuali restrizioni per i crawler richieste dal webmaster di un sito internet

Musica
 Die Roboter – singolo dei Kraftwerk del 1978
 Robots – album di Giuann Shadai del 2006
 Les Robots – EP di Sébastien Lefebvre del 2011

Pagine correlate
Robot (disambigua)